Een verkeersweg:
N15 (België)
N15 (Frankrijk)
N15bis (Frankrijk)
N15bisA (Frankrijk)
N15 (Ierland)
N15 (Luxemburg)
N15 (Nederland), zie Rijksweg 15
N15 (Oekraïne)
N15 (Zwitserland)